Joseph Odermatt ist der Name folgender Personen:

* Joseph Odermatt (Politiker) (1892–1977), Schweizer Politiker 
 Joseph Odermatt (Petrus III.) (* im 20. Jh.), Schweizer Geistlicher, Papst der palmarianisch-katholischen Kirche